Příjmení Ponomarjov () má více nositelů:

Boris Nikolajevič Ponomarjov (1905–1995), sovětský stranický činitel 
Ilja Ponomarjov (* 1975), ruský politik
Lev Ponomarjov (* 1941), ruský politický a občanský aktivista
Nikolaj Alexejevič Ponomarjov (* 1927), hrdina socialistické práce
Ruslan Ponomarjov (* 1983), ukrajinský šachista